Duži je lahko:
 Duži, Bosna in Hercegovina
 Duži, Črna gora